Wistbacka är ett efternamn som bärs av:

Anders Wistbacka, TV-producent
Kaj Wistbacka, konstnär och illustratör
Krister Wistbacka, journalist